Пломеле́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на захід від Парижа, 185 км на захід від Ренна, 9 км на південний захід від Кемпера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1652 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 4200,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Пломелен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Фіністер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Фіністер